Усово — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Утроя, в 16 км к юго-западу от центра города Остров и в 3 км к югу от деревни Федосино. Юго-восточнее находится одноимённая деревня Усово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 1 человек.

До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Пальцевской волости с центром в д. Федосино.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)